Ottawa Senators se lahko nanaša na več moških hokejskih moštev:

 Ottawa Senators - trenutno moštvo lige NHL (1992–).
 Ottawa Senators (CWHL) - trenutno moštvo lige CWHL
 Ottawa Senators (mladinsko moštvo) - mladinsko moštvo, ustanovljeno leta 1980.
 Ottawa Hockey Club - zgodovinsko moštvo, ki je od 1912 delovalo pod imenom Ottawa Senators, do 1934 v ligi NHL (1883-1954)
 Ottawa Senators (člansko amatersko moštvo) - naslednik moštva Ottawa Hockey Club; člansko amatersko/polprofesionalno moštvo, ki je leta 1949 osvojilo Pokal Allan. (1934-1954)
 Ottawa Senators (FHL) - profesionalno moštvo iz sezone 1908/09.

Ker je Ottawa tudi sedež kanadske zvezne vlade, se lahko ime Ottawa Senators (Senatorji Ottawa) nanaša tudi na člane Senata:
 Kanadski senat - zgornji dom Kanadskega parlamenta

Lahko se nanaša tudi na:

 Ottawa Rough Riders - moštvo kanadskega nogometa, ki je delovalo pod imenom Ottawa Senators v sezoni 1925/26